Чуюнчи (укр. Чуюнчи; крымско-тат. Çoyunçı, Чоюнчы; башк. Суйынсы) — многозначный термин; топоним.

 Чуюнчи — прежнее название села Урожайное (Симферопольский район, Крым).
 Чуюнчи — исчезнувшее село в Белогорском районе Республики Крым, на территории Зуйского поссовета. 
 Чуюнчи — село в Давлекановском районе Башкортостана, центр Чуюнчинского сельсовета.
 Чуюнчи — река в России, протекает в Республике Башкортостан. 
 Чуюнчи — река в Крыму, приток Салгира.